Томас Уайлді (; 1782–1861) — засновник Незалежного ордена Дивних стипендіатів (IOOF) у Північній Америці.

Біографія 
Уайльді народився в Лондоні, Англія, в 1782 році. Через п'ять років він залишився сиротою - і обіцянка IOOF «Виховувати сироту» виникла з його особистого досвіду дитинства. У 14 років Уайльді пішов жити до дядька. Після 9 років навчання у школі він став підмайстром у виробника пружин. Він приєднався до британських Одфеллоу в 1804 році.

Коли Уайлді емігрував до Америки в 1817 році, британці все ще були непопулярні в Штатах через війну 1812 року. Того року Балтимор страждав як на епідемію жовтої лихоманки, так і на масове безробіття. Вихідна особистість, Уайлді пропустив товариські стосунки і оголосив у газеті, щоб визначити, чи є в Балтиморі ще якісь Диваки; він попросив їх зустрітися з ним у готелі Seven Stars Inn.

26 квітня 1819 року Уайлді та четверо чоловіків, які відгукнулись на рекламу, Джон Велч, Джон Дункан, Джон Чітам і Річард Рашворт  створили Незалежний Орден Дивних Стипендіатів у Північній Америці, присвятивши Орден досягненню благодійності цілі. Інші англійці, які були чужими стипендіатами, згрупувались у штатах уздовж Східного узбережжя, і Уайлді зібрав усіх у новостворене братство. Він багато подорожував, щоб влаштувати ложі в останніх оселених районах країни.

На момент його смерті в 1861 році в IOOF було понад 200 000 членів. Наприкінці 19 століття та на початку 20 століття IOOF став найбільшим братським орденом у Північній Америці з понад двома мільйонами членів.

Пам’ятник в Балтиморі 

У квітні 1865 року Уайлді в Балтиморі було встановлено пам'ятник, що складався зі статуї на доричному стовпі висотою 52 фути.  Пам’ятник розташований на вулиці Північний Бродвей між вулицями Східного Балтимору та Файєт.

Див. також 
Незалежний орден Дивних стипендіатів

Примітки

Посилання 
 Томас Уайлді: Незалежний орден дивних
Померли 1861
Народились 1782